Prälatenweg ist der Name von Wander- und Radwanderwegen in Deutschland:
 Prälatenweg (Bayern) im schwäbischen und oberbayerischen Voralpenland
 Prälatenweg (Bodensee) im Bodenseekreis 
 Prälatenweg (Ostwestfalen) im Kreis Gütersloh